Knowles kan syfta på:

 Knowles (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Cape Knowles – en udde i Antarktis

Se även
 Knowle (olika betydelser)